Огурцово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена на левом берегу реки Великая, в 24 км к югу от города Остров, в 6 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крюки.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 10 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)